Rettore ist der Familienname folgender Personen:

 Aurora Rettore (1903–1934+), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Donatella Rettore (* 1955), italienische Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin